Mosport International Raceway (ранее Mosport Park) — автодром в Канаде. Использовался для гонок Формулы-1 Гран-при Канады в — годах и гонок американских серий. Mosport — сокращение от Motor Sport.

Конфигурация 
Трасса использовалась в гонках Формулы-1 в одной конфигурации — длина 3957 м, 10 поворотов.

Победители Гран-при Канады на трассе Моспорт-Парк

Ссылки 
 Официальный сайт 

Трассы
Гоночные трассы Канады
Спортивные сооружения Онтарио